Jméno a příjmení Jaroslav Seifert má více známých nositelů:

 Jaroslav Seifert (1901–1986) – československý básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu
 Jaroslav Seifert (biochemik) (1932–2013) – český biochemik a farmakolog, syn Jaroslav Seiferta